Parc naturel Obô peut désigner deux aires protégées de Sao Tomé-et-Principe créées en 2006 :
 le Parc naturel Obô de São Tomé (PNOST) sur l'île de Sao Tomé
 le Parc naturel Obô de Principe sur l'île de Principe.